Gerolsbach ist ein geographischer Name:

 Gerolsbach, Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gerolsbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm (zur Abens) in Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Geroldsbach